Travelling Without Moving — третий и наиболее коммерчески успешный студийный альбом британской группы Jamiroquai, вышедший в 1996 году. Благодаря международному успеху синглов «Virtual Insanity» (за который группа получила «Грэмми»), «Cosmic Girl» и «Alright», группа заработала мировую известность, а альбом был продан тиражом более 11 миллионов копий. В чарте альбомов Великобритании Travelling Without Moving дебютировал на 2 месте.

Об альбоме 
Travelling Without Moving отличается от предыдущих альбомов, более коммерческим и плотным звучанием с появлением элементов диско («Cosmic Girl»), которое в дальнейшем станет одним из основных составляющих музыки Jamiroquai, и увеличением количества любовной лирики. Название альбома («Путешествуя, не двигаясь с места») — цитата из фильма Дэвида Линча «Дюна».

Список композиций 
 «Virtual Insanity» (Кей/Смит) — 5:41
 «Cosmic Girl» (Кей/Маккензи) — 4:03
 «Use The Force» (Кей/Смит/Маккензи/Акингбола) — 4:00
 «Everyday» (Кей/Смит/Зендер) — 4:28
 «Alright» (Кей/Смит) — 4:25
 «High Times» (Кей/Смит/Зендер/Маккензи) — 5:58
 «Drifting Along» (Кей/Смит/Зендер) — 4:06
 «Didjerama» (Кей/Бьюкенен/Маккензи) — 3:50
 «Didjital Vibrations» (Кей/Бьюкенен/Зендер) — 5:49
 «Travelling Without Moving» (Кей) — 3:40
 «You Are My Love» (Кей) — 3:55
 «Spend A Lifetime» (Кей/Смит/Зендер) — 4:14
 «Do U Know Where You’re Coming From?» (бонус-трек) — 5:02
 «Funktion» (скрытый трек) — 8:27

Некоторые релизы альбома не содержат бонус-трек и/или скрытый трек.

Синглы

Музыканты, принявшие участие в записи 
 Джей Кей (): вокал
 Тоби Смит (): клавишные
 Стюарт Зендер (): бас-гитара
 Саймон Кац (): гитара
 Деррик Маккензи (): барабаны
 Шола Акингбола (): перкуссия
 Эдриан Ревелл (): саксофон, флейта
 Мартин Шоу (): труба
 Уинстон Роллинс (): тромбон
 Уоллис Бьюкенен (): диджериду
 Диджей Дизайр (): диджей
 Кати Кисун (): бэк-вокал
 Беверли Скит (): бэк-вокал
 Макс Бисли (): вибрафон

Ссылки 
 Тексты песен альбома
 Travelling Without Moving (дискография funkin.com)
 Travelling Without Moving на discogs.com

Альбомы 1996 года
Альбомы Jamiroquai
Альбомы — лауреаты премии MOBO